Les Samsung Lions (hangeul : 삼성 라이온즈) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball évoluant dans le championnat KBO. L'équipe est créée en même temps que la ligue en 1982 et joue ses matchs à domicile au stade des citoyens de Daegu.

Les Lions ont remporté 4 titres nationaux en 1985, 2002, 2005 et 2006.

Le numéro d'uniforme 22 a été retiré en l'honneur de Lee Man-Soo, ancien receveur du club et actuel instructeur au sein des SK Wyverns.

Bilan par saisons 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires, GB (Game Behind) : retard en matchs sur le premier du classement.

Galerie

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de l'Organisation coréenne de baseball
Sport à Daegu
Samsung